Фамилията Табаков може да се отнася за:

 Боян Табаков (р. 1990), български футболист
 Георги Табаков (р. 1949), български митрополит с духовно име Галактион Старозагорски
 Димитър Табаков (кмет на Кюстендил) (1887 - 1953), български общественик и кмет на Кюстендил
 Димитър Табаков (революционер) (1860 - ?), български революционер от ВМОРО от Еникьой, Дедеагачко
 Димитър Табаков (математик) (1879–1973), български учен, математик, професор в Софийския университет
 Емил Табаков (р.1947), български композитор
 Иван Табаков (1868 – 1925), български генерал
 Костадин Табаков (1866 - ?), български революционер от ВМОРО
 Костадин Табаков, български самбист
 Никола Табаков(1862 – 1938), български общественик и революционер от ВМОРО
 Олег Табаков (1935 – 2018), руски артист
 Стоян Табаков (1836 – 1877), български просветен деец и революционер